Аманда:
 Аманда — женское имя.
 «Аманда» — норвежская кинопремия.
 (725) Аманда — астероид главного пояса, который был открыт 21 октября 1911 года.
 Аманда, Глуар (род. 1998) — канадский футболист.
 Аманда, Лия (род. 1932) — итальянская актриса.